Каурово — название населённых пунктов:

Россия 
 Каурово — деревня в Рузском районе Московской области.
 Каурово — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Каурово — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Каурово — деревня в Бежецком районе Тверской области.